

Мачове

Класиране

Голмайстори 
Мартин Миланов (Славия) - 20 гола + 20 асистенции

Веселин Диков (Ирбис - Скейт) 16 гола + 13 асистенции

Марио Атанасов (НСА) 15 гола + 6 асистенции

Купа на България 
Съгласно решението на Българската федерация по хокей на лед, отделен турнир за купа на България не се провежда, а е решено отборът спечелил най-много точки в първия кръг на първенството да бъде определен за победител. Ирбис - Скейт печели всичките си мачове в първи кръг и е носител на трофея.

Източници 
Българска федерация по хокей на лед

eurohockey.com

Хокей на лед в България